Miguel Ángel Martín puede referirse a:

 Miguel Ángel Martín (1960-), historietista español;
 Miguel Ángel Martín (1962-), golfista español;
 Miguel Ángel Martín Perdiguero (1972-), ciclista español.
 Miguel Ángel Martín Fernández  entrenador de baloncesto español.
 Miguel Ángel Martín, magistrado venezolano.
 Miguel Ángel Martín, actor español conocido como Tú no mandas.